

Транспорт 

Лайнер (, від  — «лінія») — пасажирський (найчастіше) транспортний засіб дальнього спрямування (літак, корабель, автобус), що здійснює регулярні рейси за визначеним заздалегідь маршрутомм.

 Лайнер (пасажирське судно)
 Лайнер (автобус)
 Лайнер (літак)

Наука 
 Лайнер (фільтр)
 Лайнер (термоядерний синтез)